Chris White – angielski saksofonista
 Chris White – basista grupy The Zombies
 Chris White – gracz lacrosse w drużynie Buffalo Bandits
 Chris White – brytyjski łucznik
 Chris White – sędzia rugby